Helbros est une manufacture suisse d’horlogerie fondée vers 1913 par les frères Helbein à Genève, enregistrée en 1918. S'installant par la suite aux États-Unis, elle prend alors le nom d'Helbros Watch Corporation, pour Helbein Brothers. Elle est rachetée par la S&S Time Corporation, qui en fait une sous-marque de .

Modèles 
La marque est notamment célèbre chez les collectionneurs pour avoir créé en 1972 un modèle rare, à l'effigie de Dingo, tournant à l'envers, ce qui en fait une des rares montres mécaniques à mouvement inverse.

Dans la culture 
 Une montre Helbros apparaît sur la toile Coup d'Eduardo Paolozzi, tout comme un téléviseur . Toile exposée au musée municipal de Stoke-on-Trent, Royaume-Uni.

Notes et références 

Entreprise d'horlogerie ayant son siège en Suisse
Entreprise ayant son siège à Genève